Pedro Ruiz puede referirse a:

Localidades 
 Pedro Ruiz, localidad de la provincia de Granada (España);

Personas 
 Pedro Ruiz de Azagra (muerto en 1186), noble navarro;
 Pedro Ruiz de Villegas II (c. 1304-1355), noble castellano;
 Pedro Ruiz de la Mota (?-1522), político y obispo español;
 Pedro Ruiz de Alcaraz (c. 14809-1523), alumbrado español;
 Pedro Ruiz de Moros (1515-1571), poeta y humanista español;
 Pedro Ruiz de Camargo (c. 1544-1606), pintor español;
 Pedro Ruiz González (1640-1706), pintor español;
 Pedro Ruiz Gallo (1838-1880), militar e inventor peruano;
 Pedro Ruiz (1947-), humorista, escritor y presentador de televisión español;
 Pedro Ruiz La Rosa (1947-), exfutbolista peruano.
 Pedro Ruiz Pérez (1959-), profesor, crítico y editor español;
 Pedro Ruiz (Artista) (1957), artista plástico colombiano.